From the Shadows – film del 1913 diretto da Charles Giblyn
 From the Shadows – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 From the Shadows – film del 1915 diretto da Frank Lloyd
 From the Shadows – film del 2009 diretto da Scott C. Robert